MIY steht für:
 Mersin İdman Yurdu, türkischer Fußballverein
 Mittiebah Airport (IATA-Code), Flugfeld von Mittiebah Station, Northern Territory, Australien

miy steht für:
 Ayutla Mixtec (ISO-639-3-Code), mixtekische Sprache in Guerrero (Bundesstaat), Mexiko

Abkürzung